Skalhustjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skalhustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 679048-139180), sjö i Älvdalens kommun, 
Skalhustjärnen (Älvdalens socken, Dalarna, 680042-138809), sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn